Мочилки — название населённых пунктов:

Россия 
 Мочилки — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Мочилки — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Мочилки — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Мочилки — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Мочилки — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.